|}

Die Bahnstrecke Veles–Kočani ist eine Eisenbahnstrecke in Nordmazedonien. Sie zweigt in Veles von der Hauptstrecke Tabanovci–Gevgelija ab.

Geschichte 

Die Strecke wurde als Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 600 mm eröffnet, aber schon 1926 auf Normalspur umgespurt.

Technische Parameter 
Die Strecke ist eingleisig und nicht elektrifiziert. Die maximale Steigung beträgt 15 ‰, die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h.

Verkehr 
Von 2004 bis 2008 war der Reisezugverkehr zwischen Veles und Kočani eingestellt. Anfang 2008 führte Makedonski Železnici Transport wieder ein Zugpaar von Skopje über Veles nach Kočani ein. Seit Mai 2021 ist der Verkehr des einzigen Reisezugpaares ausgesetzt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Nordmazedonien
Bahnstrecke VelesKocani
Bahnstrecke VelesKocani
Bahnstrecke VelesKocani
Bahnstrecke VelesKocani